Badea puede referirse a:

 el nombre común de la planta Citrullus lanatus.
 el nombre común de la planta Cucumis melo
 el nombre común de la planta Passiflora quadrangularis